Název Jiřín má více sídel :

 Jiřín (Bystřice) – část města Bystřice v okrese Benešov
 Jiřín (Vyskytná nad Jihlavou) – část obce Vyskytná nad Jihlavou v okrese Jihlava

 Georgenberg (Horní Falc) (česky Jiřín) – obec v Bavorsku v okrese Neustadt a. d. Waldnaab

Externí odkazy